Slaget vid Lissa kan avse:

Slaget vid Leuthen – 5 december 1757, preussiska armén slår tillbaka österrikarna
Slaget vid Lissa (1811) – 13 mars 1811, brittiska fregatter besegrar en fransk och venetiansk flotta.
Slaget vid Lissa (1866) – 20 juli 1866, österrikiska flottan besegrar italienska flottan under austro-preussiska kriget